NOS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 434 амінокислот, а молекулярна маса — 160 970.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іонами металів, іоном заліза, гемом, НАДФ, ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки